Iso Katavakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Katavakari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Iso Katavakari (ö i Egentliga Finland), Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar